Жан-Луи Ада́н, иногда также Ада́м (; 3 декабря 1758, Мюттерсольц, Эльзас, Королевство Франция — 8 апреля 1848, Париж, Королевство Франция) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог. Отец композитора Адольфа Адана.

Биография

Жан-Луи Адан родился 3 декабря  года в Эльзасе. Сын Матиаса Адама и Марии-Доротеи Мейер. В  году переехал в Париж, чтобы учиться у Жана Фредерика Эдельмана. Был популярным концертирующим пианистом, написал ряд фортепианных сочинений, однако преимущественную известность получил как музыкальный педагог, профессор Парижской консерватории с  по  год. Среди его многочисленных учеников — Фридрих Калькбреннер, Фердинанд Герольд и другие.  В 1802 году он женился на своей ученице Элизе Косте, дочери известного доктора. После года брака  у них родился сын Адольф (род. 24 июля 1803 года) .  

В 1829 году ему присвоен Орден почетного легиона Франции.  

Два учебника по фортепиано, опубликованные Аданом (;  и ; ), пользовались популярностью, второй из них был переиздан в  году в Вене в переводе Карла Черни.

Сочинения 
• Трио-сонаты в жаре симфонического концерта для клавесина или фортепиано и скрипки op.1 опубликовано в 1781 году мадам Ле Маршан в Париже.

• Шесть сонат для клавесина или фортепианного фортепиано, сочинение виолончели op. 2, опубликовано в 1778 году мадам Ле Маршан в Париже.

• Трио-сонаты  для клавесина или  фортепиано в сопровождении виолончели и баса op. 3, опубликовано в 1781 году мадам Ле Маршан в Париже.

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты Франции
Композиторы Франции XVIII века
Композиторы Франции XIX века